Абгарович:

 Абгарович, Каетан (1856—1983) — польский журналист, редактор, писатель и новеллист армянского происхождения.
 Абгарович — шляхетский герб валахского происхождения.